Die Liste der Audiolith-Veröffentlichungen listet alle Veröffentlichungen des Hamburger Independent-Labels Audiolith Records auf.

Audiolith-Release-Katalog

Veröffentlichungen ohne Katalognummer 

Audiolith Records veröffentlicht auch Tonträger, die keine Katalognummer besitzen und somit nicht im Audiolith-Release-Katalog aufscheinen. Oft handelt es sich hier um Labelsampler, die in Kooperation mit anderen Unternehmen zum Gratis-Download bereitgestellt werden.

Audiolith Vinyl Single Club 

Der Audiolith Vinyl Single Club ist eine Reihe von Split-Single-Veröffentlichungen auf 7’’-Vinyl. Die Coverrückseiten werden als Sammelcover bezeichnet und sind immer in Form eines Buchstaben gestaltet. Die Sammelcover besitzen ein einheitliches Design, sodass sie aneinandergelegt werden können.

Hold Your Ground 

Hold Your Ground ist ein Sublabel von Audiolith Records und veröffentlicht Techno, Deep House, Progressive House und Tech House.

Weblinks 
 Audiolith Veröffentlichungen auf audiolith.net.

Einzelnachweise 

Liste (musikalische Werke)